Eugenie Bouchard era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Karin Knapp ha sconfitto in finale Roberta Vinci per 7-65, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

  Andrea Petković (primo turno, ritirata)
  Angelique Kerber (semifinale, ritirata)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Roberta Vinci (finale)

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Karin Knapp (campionessa)
  Kurumi Nara (quarti di finale)
  Carina Witthöft (quarti di finale)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)
  Antonia Lottner (primo turno)

  Tatjana Maria (primo turno)

Qualificate 

  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Renata Voráčová (primo turno)

  Andreea Mitu (primo turno)
  Misaki Doi (quarti di finale)
  Rebecca Peterson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nürnberger Versicherungscup 2015
WTA Tour 2015